Калган
 Калган — історична назва міста Чжанцзякоу в Північному Китаї, столиця Менцзяну.
 Калган — рослина.